

Patronyme
 Émile Garet, (1829-1912), fut un homme politique français.
 Jean Garet, (1935-1995), photographe français.
 Léon Garet, (1840-1912) fut un directeur de compagnie d'assurances.
 Maurice Garet (1869-1937) fut un avocat français d'Amiens.
 Garet Garrett, (1878-1954), fut un romancier et journaliste américain.
 Pierre Garet, (1905-1972), fut un homme politique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme